Мари́я Аве́рина:
 Аверина, Мария Николаевна (1922—2004) — врач детской больницы № 3 Тюмени, Герой Социалистического Труда.
 Аверина, Мария Петровна (род. 1993) — российская трековая велогонщица.

Примечания